Кале́дин — русская фамилия. Имеет женскую форму .

Известные носители 
 Каледи́н, Алексей Максимович (1861—1918) — русский генерал.
 Каледи́н, Василий Максимович (1859—1919) — русский генерал.
 Каледин, Дмитрий Борисович (род. 1969) — российский математик.



См. также 
 Калединовка